Bursch steht für:
 Bursch, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, 1920 bis 1940 und seit 1945: Bursz im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 

Bursch ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel W. Bursch (* 1957), US-amerikanischer Astronaut
 Friedrich Bursch (1884–1968), deutscher Bildhauer
 Peter Bursch (* 1949), deutscher Gitarrist und Gitarrenlehrer

Siehe auch:
 Bursche (Begriffsklärung)
 Pursch